Ми́хай А́ндраш Ва́йда (; , Будапешт) — венгерский философ, член Венгерской академии наук, ученик Дьердя Лукача и представитель Будапештской школы. Круг его интересов включает марксизм, феноменологию, немецкую философию XX века и фашизм. В 1996—2000 годах — директор Института философии Дебреценского университета имени Лайоша Кошута, в 2005—2009 — Института философии Венгерской академии наук.

Биография 
Окончив школу в 1953 году, поступил в Институт Ленина, созданный в 1952 году на базе Русского института при факультете философии Будапештского Университета имени Лоранда Этвеша и просуществовавший до 1957 года. В 1957—1960 годах Михай Вайда продолжил обучение на факультете философии Будапештского университета, специализируясь на немецкой философии, в частности, на феноменологии Эдмунда Гуссерля и Макса Шелера. Он входил в число ближайших учеников Дьёрдя Лукача, составлявших Будапештскую школу.

Окончив университет, работал учителем в средней школе, в 1961 году стал научным сотрудником Института философии Венгерской академии наук. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. После разгрома Будапештской школы партийным руководством был отстранён от должности за «политическую неблагонадёжность». В результате, Вайда перебивался переводами и преподаванием иностранных языков. С 1977 по 1980 годы был приглашённым профессором в Бремене, затем неоднократно посещал с аналогичными целями университеты Нью-Йорка. К этому моменту Вайда отошёл от гуманистического марксизма и стал сторонником постмодернизма.

На родине был реабилиторован в 1989 году, в 1990 году возглавил кафедру философии в Университете имени Лайоша Кошута (Дебреценского университета). В 1992 году защитил докторскую диссертацию. В 2000 году возглавил Философское бюро Венгерской академии наук. Член-корреспондент ВАН с 2001 года, действительный член с 2007 года. Был директором Института философии ВАН с 2005 по 2009 годы.

Основные труды 
 „Zárójelbe tett” tudomány (1968)
 A mítosz és a ráció határán (1969)
 Fascism as a Mass Movement (1976)
 Sistemi sociali oltre Marx (1980)
 The State and Socialism (1981)
 Orosz szocializmus Közép-Európában (1989)
 Marx után szabadon, avagy miért nem vagyok már marxista? (1990)
 Változó evidenciák (1992)
 A történelem vége? Közép-Európa — 1989 (1992)
 A posztmodern Heidegger (1993)
 Mit lehet remélni? (1995)
 Nem az örökkévalóságnak (1996)
 Tükörben (2001)
 Ilisszosz-parti beszélgetések (2001)
 Mesék Napnyugatról (2003)
 Sisakrostély-hatás (2007)
 Szókratészi huzatban  (2009)

Философы Венгрии
Будапештская школа
Члены Венгерской академии наук
Преподаватели Дебреценского университета